Таблицата по-долу изброява много от разделите и подразделите на физиката, заедно с теориите и концепциите, с които те си служат.

Физика

en:Physics/Subfields